Sid Mizen (Snugborough, 16 de mayo de 1929-Le Mans, 10 de mayo de 1966) fue un piloto de motociclismo británico, que estuvo compitiendo en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1958 hasta su muerte en 1966.

Carrera 
Nacido en Snugborough, Union Mills, en la Isla de Man, su primera carrera fue en Andreas, cerca de Ramsey en 1953, y en 1954 compitió en las carreras de Clubman, siguiendo con el Gran Premio de Manx ese mismo año. En 1958, debutó en la TT Isla de Man en el que acabó en la posición 28. Su mejor clasificación en el TT fue en 1963 cuando acabó cuarto en la carrera de 350 cc.

Mizen murió el 10 de mayo en un accidente al chocar con otra motocicleta en un carrera en el circuito francés de Le Mans.

Estadísticas

(carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias

Pilotos de motociclismo del Reino Unido
Pilotos fallecidos en competición
Pilotos de Honda en motociclismo
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc